Setchelliogaster är ett släkte av svampar. Setchelliogaster ingår i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Setchelliogaster